

Bosnie-Herzégovine
 Église de la Résurrection-du-Christ de Karakaj

Finlande
 Église de la Résurrection du Christ à Jyväskylä.

France 
Église Orthodoxe La Résurrection, (célèbre dans la Chapelle St Jean de bosco) à Nantes, elle dépend de l'archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale, dont le siège est à Paris, il est rattaché à Église_orthodoxe_russe.
 Église luthérienne de la Résurrection de Paris
 Église de la Résurrection de Strasbourg

Italie
 Église de la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ à Rome

Ukraine
 Église de la Résurrection à Foros, banlieue de Yalta en Crimée

Russie
 Église de la Résurrection à Kostroma
 Église de la Résurrection à Pskov
 Église de la Résurrection à Rostov-sur-le-Don
 Église de la Résurrection à  Souzdal
 Église de la Résurrection de Tomsk en Russie

Voir aussi

Notes et références